Il tabellone singolare maschile dell'Intersport Heilbronn Open 1991, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1991, è stato vinto dall'italiano Diego Nargiso. In finale ha sconfitto il tedesco Markus Zoecke con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-3.

Teste di serie

  Milan Šrejber (primo turno)
  Martin Sinner (primo turno)
  Nuno Marques (secondo turno)
  Martin Střelba (secondo turno)

  Patrick Baur (primo turno)
  Henrik Holm (secondo turno)
  Michael Tauson (secondo turno)
  Stefano Pescosolido (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Richard Vogel (secondo turno)
  Peter Nyborg (semifinali)
  Markus Zillner (quarti di finale)
  Thomas Breuninger (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Milan Palme (primo turno)
  Mansour Bahrami (primo turno)
  David Prinosil (primo turno)
  Markus Naewie (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1991